ELV1S: 30 #1 Hits — сборник американского певца и музыканта Элвиса Пресли, выпущенный компанией BMG в 2002 году, к 25-летию со дня его смерти. Состоит только из хитов, занимавших 1-ую позицию в чартах Великобритании либо США.

Как заявил генеральный директор BMG Рольф Шмидт Хольц, цель выпуска — «ещё раз представить Элвиса и его музыку новому поколению поклонников». Сборник содержит 30 хитов Пресли; перед самым выходом в свет в него была добавлена 31-я, бонусная композиция — ремикс «A Little Less Conversation» диджея Junkie XL, вышедший ранее в том же году отдельным синглом и занявший первые места в чартах Великобритании, Японии и Австралии. ELV1S: 30 #1 Hits покорил вершины хит-парадов во многих странах мира и является одним из самых продаваемых альбомов Элвиса в XXI веке.

Параллельно со сборником вышла антология Элвиса Пресли Today, Tomorrow and Forever на 4 компакт-дисках, включающая 100 треков, записанных им почти на всём протяжении его карьеры — с 1954 по 1977 годы.

В 2003 году было выпущено продолжение ELVIIS: 2nd to None. Оба диска доступны в компиляции Hitstory.

Список композиций 
 «Heartbreak Hotel» — 2:09
 «Don’t Be Cruel» — 2:04
 «Hound Dog» — 2:15
 «Love Me Tender» — 2:44
 «Too Much» — 2:36
 «All Shook Up» — 2:00
 «(Let Me Be Your) Teddy Bear» — 1:49
 «Jailhouse Rock» — 2:37
 «Don’t» — 2:51
 «Hard Headed Woman» — 1:56
 «One Night» — 2:34
 «(Now And Then There’s) A Fool Such As I» — 2:41
 «A Big Hunk O’ Love» — 2:16
 «Stuck On You» — 2:20
 «It’s Now Or Never» — 3:17
 «Are You Lonesome Tonight?» — 3:08
 «Wooden Heart» — 2:04
 «Surrender» — 1:55
 «(Marie’s The Name) His Latest Flame» — 2:08
 «Can't Help Falling In Love» — 3:00
 «Good Luck Charm» — 2:27
 «She’s Not You» — 2:11
 «Return To Sender» — 2:11
 «(You’re The) Devil In Disguise» — 2:22
 «Crying In The Chapel» — 2:26
 «In The Ghetto» — 3:05
 «Suspicious Minds» — 4:34
 «The Wonder Of You» — 2:28
 «Burning Love» — 2:59
 «Way Down» — 2:39
 «A Little Less Conversation» (JXL Radio Edit Remix) — 3:33 (бонус-трек)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Элвис ныне даже актуальнее, чем прежде
 ELV1S — 30 #1 HITS на сайте Lescharts.com

Альбомы Элвиса Пресли
Сборники 2002 года
Сборники на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы BMG
Альбомы RCA Records